Gai Flamini (cònsol), tribú de la plebs el 232 aC i cònsol el 223 aC 
 Gai Flamini (cònsol 187 aC)
 Gai Flamini (pretor), magistrat romà, pretor el 66 aC